Натуральне число 326
 326 рік до нашої ери
 326 рік нашої ери